Горини:

 Горини, Гая (род. 1992) — итальянская баскетболистка.
 Горини, Константино (1865—1950) — итальянский микробиолог.